Bachčisarajská fontána může být:
 Fontána slz v chánském paláci v Bachčisaraji na Krymu

Bachčisarajská Fontána slz inspirovala také umělecká díla:

 Bachčisarajská fontána (Puškin), romantická poéma ruského básníka Alexandra S. Puškina
 Bachčisarajská fontána (Asafjev), balet na motivy Puškinovy poémy od ruského skladatele Borise Asafjeva